Колонија План де Ајала има више значења:

 Колонија План де Ајала (Копалиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија План де Ајала (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија План де Ајала (Закатепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија План де Ајала (Марискала де Хуарез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија План де Ајала (Омеалка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику